Videdysse ist der Name von steinzeitlichen Grabhügeln in Dänemark

 Videdysse im Horserød Hegn westlich von Helsingør 
 Søster-Svenstrup Videdysse bei Biby
 Videdysse (Roskilde) bei Roskilde